Pergamos – postać z mitologii greckiej
 Pergamos – miejscowość na Cyprze, w dystrykcie Larnaka
 Pergamos – austro-węgierski torpedowiec